IMCO steht für:
 IMCO Österreichische Feuerzeug- und Metallwarenfabrik, österreichisches Unternehmen
 Inter-Governmental Maritime Consultative Organization, ehemaliger Name der Internationalen Seeschifffahrts-Organisation
 Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz, Ausschuss des Europäischen Parlaments
 International Maritime College Oman, Fachhochschule in Sib, Oman

Abkürzung